Prasse oder Praße ist der Nachname von:

 Andreas Prasse, deutscher Fußballspieler, siehe DDR-Fußball-Liga 1977/78
 Charlotte Praße, deutsche Politikerin (DFD), siehe Liste der Mitglieder der Volkskammer der DDR (3. Wahlperiode)
 Jörg Prasse (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Karl Prasse (1906–1997), deutscher Maler, Graphiker und Bildhauer
 Luca Prasse (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Matthias Prasse, deutscher Kulturhistoriker, Denkmalpfleger und Autor, Administrator der Deutschordenskommende St. Elisabeth zu Buro
 Moritz von Prasse (1769–1814), deutscher Mathematiker und Dekan an der Universität Leipzig

Siehe auch:
 Prassen
 Brasse